John Wrottesley kan syfta på:

* Sir John Wrottesley, 4:e baronet (omkring 1682–1726), brittisk parlamentsledamot
 Sir John Wrottesley, 8:e baronet (1744–1787), brittisk militär och politiker
 John Wrottesley, 1:e baron Wrottesley (1771–1841), brittisk militär och politiker
 John Wrottesley, 2:e baron Wrottesley (1798–1867), brittisk astromom